Beatriz de Castela (1242–1303) — casada com Afonso III de Portugal
Beatriz de Castela (1293–1359) — casada com Afonso IV de Portugal

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos